Румы́нская револю́ция 1989 го́да () — антикоммунистическое восстание, приведшее к свержению правительства президента Социалистической республики Румынии Николае Чаушеску. Начавшаяся 16 декабря 1989 года с выступлений в городе Тимишоара, после митинга 21 декабря в Бухаресте она переросла в вооружённое противостояние и завершилась казнью четы Чаушеску 25 декабря.

Руководство СССР поддержало румынскую революцию.

История 
Румыния является единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут в результате антикоммунистической революции, а президент Николае Чаушеску был казнён.

Волнения в Тимишоаре 

16 декабря начались волнения в Тимишоаре, вызванные смещением со своего поста и выселением из дома диссидента Ласло Тёкеша, венгра по национальности, протестантского пастора, антикоммуниста и одного из руководителей сепаратистского движения, выступавшего за «полную этническую автономию» нескольких районов со значительной долей венгерского населения. Тёкеш был обвинён в «разжигании межнациональной розни» и деятельности вразрез с интересами государства, поскольку передавал информацию о положении дел с правами человека в Румынии за рубеж. Прихожане-венгры встали на защиту пастора, и вскоре число митингующих возросло до нескольких тысяч; на этом этапе первый повод был совсем забыт, и в ход пошли антикоммунистические и антиправительственные лозунги. После первых репрессивных акций правоохранительных органов начались погромы отделений коммунистической партии. Подавить выступление было поручено министру обороны генералу Василе Миле и начальнику Секуритате генералу Юлиану Владу. Миля отказался ввести в город войска. Это стоило ему жизни. Его место занял генерал Виктор Стэнкулеску.

В ночь с 16 на 17 декабря в город всё же были введены войска, подразделения «Секуритате» и милиции под командованием генералов Иона Комана, Эмиля Макри и Константина Нуцэ. Они применили вначале спецтехнику, включая водомёты, а затем, по заявлениям восставших, открыли огонь на поражение. Точное количество жертв осталось неизвестным. Известно, однако, что 18 декабря по распоряжению Елены Чаушеску из городского морга были забраны 40 трупов и затем кремированы в Бухаресте.

20 декабря на заседании в Оперном театре Тимишоары был создан революционный комитет — Румынский демократический фронт (FDR), взявший на себя руководство восстанием. Председатель FDR Лорин Фортуна был членом РКП и занимал относительно умеренную позицию. Присоединиться к FDR безуспешно пытался даже первый секретарь регионального комитета РКП Раду Бэлан. Однако быстро консолидировалась группа во главе с рабочим Сорином Опрей, руководителем силовой группы восстания, которая выдвинула жёсткие требования отставки Чаушеску и отстранения РКП от власти.

21 декабря Чаушеску своим декретом объявил о введении чрезвычайного положения на территории уезда Тимиш..

События в Бухаресте 

По предложению мэра Бухареста Барбу Петреску 21 декабря около 12 часов у здания ЦК был организован масштабный митинг, призванный продемонстрировать народную поддержку режима и публично осудить события в Тимишоаре. По свидетельствам участников, большинство людей на площади молча стояли, и лишь отдельные группы людей размахивали флагами и выкрикивали лозунги. Чаушеску начал свою речь около 12:30, но успел произнести лишь несколько фраз перед тем, как его голос потонул в гуле и криках, участников демонстрации. Из толпы вначале доносится издевательский свист и шиканье, затем послышались крики («Долой!» и «Крыса!»), а после собравшийся народ начал дружно скандировать: «Ти-ми-шо-а-ра!». Внезапно в толпе прогремел взрыв петарды, который прервал выступление президента. Как позже рассказал один из лидеров Совета ФНС страны Казимир Ионеску, специально образованные группы должны были помешать выступить Николае Чаушеску. И они выполнили свою задачу. После взрыва петард, люди стали спешно покидать площадь, бросая флаги, транспаранты и портреты. Находившиеся рядом с Чаушеску партийцы попытались увести его с балкона, предположив, что началась стрельба. Чаушеску, простояв в удивлении некоторое время, попытался успокоить толпу и потребовал, чтобы все оставались на месте. После продолжительной паузы, в течение которой телевидению пришлось прервать трансляцию выступления «в связи с техническим сбоем», Чаушеску обратился к оставшимся на площади с призывами к «защите независимости и единства Румынии» и обещаниями увеличить пенсии и зарплаты на 100 лей, после чего вернулся в здание ЦК.

Вопреки ожиданиям руководства страны, верившего в свою популярность в народе и поддержку рабочего класса, митинг лишь поспособствовал обострению протестов. У отеля «Intercontinental» и на прилегающих к Дворцовой площади улицах стали собираться протестующие, выкрикивающие «Долой диктатора!» и другие лозунги. Антиправительственные выступления переросли в столкновения с милицией, в город были введены войска. В этот же день рабочие Тимишоары захватили фабрики и заводы в своём городе. Волна антиправительственных выступлений прокатилась по всей стране. 22 декабря радио объявило, что министр обороны Василе Миля покончил с собой, однако одновременно ширились слухи, что он был убит за отказ стрелять по демонстрантам, что стало причиной перехода генералов в оппозицию Чаушеску. Демонстранты совместно с войсками заняли телецентр в Бухаресте и объявили «Братья румыны! Диктатура пала!»

В самой яркой форме концепцию революции изложил в уличном выступлении перед народом дипломат-диссидент Думитру Мазилу (в прошлом преподаватель училища Секуритате, имевший звание полковника госбезопасности), в 1986—1989 находившийся под домашним арестом. Он первым объявил об антикоммунистическом (а не только «античаушистском») характере движения, предложил впредь называть страну не СРР, а Румынией, поднять национальный флаг без коммунистического герба. Речь Мазилу закончилась словами Așa să ne ajute Dumnezeu! («Да поможет нам Бог!») — не допускавшимися в Румынии публично на протяжении 45 лет.

Мазилу являлся также автором 10 программных тезисов Румынской революции. Они носили общедемократический характер (плюралистическое общество, гражданские и политические свободы, рыночная экономика, обеспечение материальных и социальных нужд народа, гарантии прав национальных меньшинств, миролюбивая внешняя политика). На первом месте стояло отвержение партийной диктатуры.

К вечеру 22 декабря румынским обществом воспринимались в качестве лидеров революции Ион Илиеску, Думитру Мазилу, Петре Роман, Николае Милитару, Силвиу Брукан, Серджиу Николаеску. Все они в разное время принадлежали к политической (Илиеску, Мазилу, Брукан), военной (Милитару), научно-технической (Роман), гуманитарно-творческой (Николаеску) элите СРР.

Бегство Чаушеску 
После неудачного митинга 21 декабря в Бухаресте, ситуация вышла из-под контроля властей, и в самом городе вскоре началась стрельба на улицах. К вечеру того же дня в происходившую ситуацию вмешалась армия. На площадь были введены танки. А тем временем демонстрации начались и в других местах Бухареста. Так, на Университетской площади (здесь молодёжь кричала: «Долой Чаушеску!», «Долой коммунизм!» и «Свобода!»), возле телевизионного центра и комплекса зданий РКП. Всю ночь президентская чета провела в президентском дворце.

22 декабря в своем доме был найден мёртвым министр обороны Румынии Василе Миля (об этом стало известно после бегства из Бухареста супругов Чаушеску; по официальному сообщению — он покончил жизнь самоубийством, но властям не поверили, приписав убийство Мили Чаушеску, из-за отказа отдать приказ стрелять в демонстрантов). После смерти Мили армия начала массовый переход на сторону восставших и начала действия против «Секуритате». Был арестован заместитель министра обороны Илие Чаушеску, младший брат диктатора. Митингующие, совместно с войсками, заняли телецентр в Бухаресте и объявили о падении режима Чаушеску.

22 декабря в 12:06 Чаушеску вместе с женой, двумя соратниками Эмилем Бобу и Маней Мэнеску и двумя агентами Секуритате бежал из Бухареста, с крыши здания ЦК, на вертолёте. Однако вскоре стало ясно, что бежать из страны (Чаушеску, по-видимому, планировал добраться до границы с Болгарией) не удастся, поскольку в воздух были подняты перехватчики-истребители. Пилот вертолёта высадил супругов Чаушеску неподалёку от города Тырговиште, где они захватили один попутный автомобиль, приказав водителю ехать вперёд. Они добрались до Тырговиште, где их ждал отнюдь не радушный приём — рабочие местного предприятия встретили их машину градом камней, а в здание местного комитета партии их не пустили. В тот же день вечером президентская чета была задержана военными.

Дальнейшие события 
В ночь с 22 на 23 декабря по всей стране начались столкновения армии и повстанцев с сотрудниками «Секуритате», но центром боёв стала столица. Спецподразделения службы безопасности выполняли приказ уже арестованного диктатора. Особо сильные бои разгорелись за здание Государственного совета (где укрепились бойцы «Секуритате») и за здание телецентра (где укрепились повстанцы).

Оценив обстановку, 23 декабря начальник «Секуритате» генерал Влад, по согласованию с начальником генштаба генералом Штефаном Гушэ, отдал подчинённым приказ «стать на службу стране и народу» — то есть прекратить сопротивление. 24 декабря сопротивление «Секуритате» начало постепенно спадать, и 25 декабря бои в городе почти завершились. 25 декабря Чаушеску был осуждён специальным военным трибуналом и приговорён к смертной казни. Несмотря на то, что обвиняемым было предоставлено 10 дней для подачи апелляции, в тот же день Николае Чаушеску был расстрелян вместе с женой Еленой. Они стали последними людьми, казнёнными в Румынии, поскольку уже 7 января 1990 года смертная казнь была в этой стране отменена.

Власть перешла к Фронту национального спасения, укомплектованному в основном опальными партийными функционерами во главе с Ионом Илиеску. Убеждённые антикоммунисты — например, бывший легионер и повстанческий командир Ион Гаврилэ Огорану — посчитали такой поворот событий сохранением власти за номенклатурой РКП. Показательно, что 23 декабря 1989 года легендарный антикоммунист Огорану даже не был допущен к выступлению по телевидению.

В книге «Битлы перестройки» приводится утверждение о том, что «в СССР от Любимова вся страна узнала о крушении режима Чаушеску в Румынии раньше, чем руководство информационных агентств и члены ЦК КПСС».

Расследование 
В апреле 2019 года дело о гибели людей во время революции, по которому проходят Ион Илиеску и Джелу-Войкан Войкулеску, было передано в суд. Большая часть жертв декабрьских событий погибла уже после свержения Чаушеску (но до его расстрела). Илиеску обвиняют в сознательном введении людей в заблуждение и распространении недостоверной информации, из-за чего, по версии прокуратуры, гражданские лица и силовики стреляли друг в друга, принимая противоположную сторону за бывших агентов Секуритате.

Примечания

Библиография

Фильмография 
 
 «Пятнадцать» (Cincisprezece), реж. С. Николаеску (художественный) — 2005

Ссылки 

 Румынская революция // conflictologist.org
 Падение коммунизма в Европе: Румынская революция 1989 года // vladimirvedrashko.com
 В расстреле президента Румынии Чаушеску и его жены не всё чисто // pravo.ru

Государственные перевороты в Румынии
1989 год в политике
Конфликты 1989 года
Декоммунизация
Декабрь 1989 года
Николае Чаушеску